Bissiga-Yarcé peut désigner :
 Bissiga-Yarcé, la localité située dans le département de Bissiga au Burkina Faso
 Bissiga-Yarcé, la localité située dans le département de Zitenga au Burkina Faso